Mayanja steht für:

 Mayanja (Fluss), Fluss in Uganda

Mayanja ist der Name folgender Personen:

 Muhammad Kibirige Mayanja, ugandischer Politiker
 Brian Mayanja, ugandischer Boxer
 Jimmy Mayanja, schwedischer Boxer
 Salim Abu Mayanja, ugandischer Leichtathlet